Тишки — топоним.

 Тишки — село, Тишковский сельский совет, Лубенский район, Полтавская область.
 Тишки — озеро.
 Тишки — река бассейна Сулака.

См. также 
 Русские Тишки — село, Русско-Тишковский сельский совет, Харьковский район, Харьковская область
 Черкасские Тишки — село, Русско-Тишковский сельский совет, Харьковский район, Харьковская область.